Baldin ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Baldin (1945–1994), italienisch-brasilianischer Tenor 
 Alexander Michailowitsch Baldin (1926–2001), sowjetischer Physiker
 Aleksandr Baldin (* 1984), estnischer Schwimmer
 Hermann Baldin (1877–1953), Schweizer Bildhauer
 Juri Iwanowitsch Baldin (* 1932), sowjetisch-ukrainischer Bildhauer
 Robert Baldin (* um 1935), Schweizer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Balding